Бакин — фамилия, а также топоним.

Фамилия 
 Бакин, Борис Владимирович (1913—1992) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Бакин, Валерий Владимирович (1967) — советский и российский футболист.
 Бакин, Виктор Семёнович (1957) — российский писатель, журналист.
 
 Бакин, Дмитрий Геннадиевич (1964—2015) — русский писатель, лауреат премии «Антибукер» (1996).
 Бакин, Константин Анатольевич — член банды Жукунова-Бакина.
 Бакин, Матвей Петрович (1869 — ?) — врач-хирург, депутат Государственной думы III созыва.
 Бакин, Михаил Алексеевич (1971) — украинский самбист.
 Бакин, Павел Николаевич (1903 — ?) — советский партийный деятель, 11-й начальник ГУЛАГа.
 Бакин, Сергей Владимирович (1957) — российский художник.

Топоним 
 Бакин — посёлок в городском округе город Выкса Нижегородской области России.

Другое 
 Кёкутэй Бакин (1767—1848) — японский писатель.